Петро́в, Ива́н Фёдорович:
 Петров, Иван Фёдорович (ок. 1850—1933) — российский и советский фабрикант-оружейник и купец.
 Петров, Иван Фёдорович (1886—1978) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Петров, Иван Фёдорович (1888—1921) — участник Гражданской войны в России, продовольственный комиссар.
 Петров, Иван Фёдорович (1897—1994) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, первый ректор МФТИ.
 Петров, Иван Фёдорович (1904—?) — 1-й секретарь Камчатского обкома ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Петров, Иван Фёдорович (1920—?) — советский историк, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС.
 Петров, Иван Фёдорович (1915—2007) — генерал-майор КГБ СССР.
 Примечания